Starktjärn kan syfta på:
Starktjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Starktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn